Romeo kan syfta på:

Romeo, Oberon (krater) – en krater på månen Oberon, se Lista över geologiska strukturer på Uranus månar

Personer
Romeo (artist) (1989–), en amerikansk rappare, skådespelare och basketspelare

Fiktiva
Romeo Montague – den manliga huvudpersonen i William Shakespeares drama Romeo och Julia

Geografi

Antarktis 

 Romeo (ö),

USA 

 Romeo (ort i USA, Michigan), Macomb County, 
 Romeo (ort i USA, Colorado), Conejos County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar